Изюбри́ный — село в Чугуевском районе Приморского края.

До 1972 года село носило китайское название Сетюхе. Пограничный конфликт на острове Даманском побудил к массовому переименованию в Приморском крае.

География 
Расположено на левом берегу малой горной реки Изюбринка, левого притока Павловки.

Село стоит на автодороге, отходящей на юг от трассы Осиновка — Рудная Пристань между сёлами Павловка и Антоновка, до трассы около двух км.

До районного центра Чугуевка (на запад) около 75 км. До Кавалерово (на восток) около 68 км.

Население

Примечания

См. также 
 Изюбрь — восточноазиатский настоящий олень, подвид благородного оленя.

Ссылки 
 Сайт администрации района
 История названия поселений в Чугуевском районе

Населённые пункты Чугуевского района (Приморский край)